Harbor Island (film) - Amerikaanse film
 Harbor Island (Seattle) - kunstmatig eiland in Seattle, Verenigde Staten
 Harbor Island (Corpus Christi) - eiland in Corpus Christi, Verenigde Staten

Zie ook
 Harbour Island (doorverwijspagina)